Несколько партий известных как Национал-социалистическое движение:
 Несуществующее Национал-социалистическое движение Чили (1930-е).
 Несуществующее Национал-социалистическое движение Нидерландов (1930-е).
 Современное Национал-социалистическое движение Дании.
 Современное Национал-социалистическое движение Норвегии.
 Современное Национал-социалистическое движение Великобритании.
 Современное Национал-социалистическое движение США.

См. также 
 Американская нацистская партия
 Национал-социалистическая немецкая рабочая партия

Ультраправые